De Bundesliga 2012/13 was de 101de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van de Oostenrijkse voetbalcompetitie.

Aan de competitie deden tien clubteams mee. Kapfenberger SV was vorig seizoen gedegradeerd naar de Erste Liga en werd vervangen door Wolfsberger AC.

Het seizoen begon op 21 juli 2012 en eindigde op 26 mei 2013, met een winterstop die liep van 22 december tot 9 februari. In de 180 gespeelde wedstrijden werd 550 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,06 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Philipp Hosiner met 32 treffers. Hij speelde dit seizoen voor twee clubs: Austria Wien en FC Admira Wacker Mödling. Hosiner werd in 2013 ook uitgeroepen tot Oostenrijks voetballer van het jaar.

Na zeven jaar ging de titel opnieuw naar Austria Wien, dat onder leiding stond van oud-international Peter Stöger. Het was de 24ste landstitel uit de geschiedenis van de club uit de hoofdstad Wenen. Austria Wien nam in de dertiende speelronde de leiding over van FC Red Bull Salzburg en stond die vervolgens niet meer af.

Clubs

Uitslagen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2012/13 in alle 36 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2012/13 uitkwamen in de Bundesliga.

FK Austria Wien

Bijgaand een overzicht van de spelers van FK Austria Wien, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Peter Stöger voor de 24ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden. Twee spelers, doelman Heinz Lindner en aanvoerder Manuel Ortlechner, stonden in alle 36 duels in de basisformatie.

Zie ook
 Oostenrijkse voetbalbeker 2012/13
 Oostenrijks voetbalelftal in 2012
 Oostenrijks voetbalelftal in 2013

Competitievoetbal 2012/13
2013